Анастасия Викторовна Патлай (род. 6 октября 1975 года, Ташкент, СССР) — российский режиссёр и актриса.

Биография 
Окончила Ташкентский театральный институт (г. Ташкент), Мастерскую режиссуры документального кино и документального театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, Школу театрального лидера (Центр им. Мейерхольда).

Куратор фестиваля документальных проектов «Охота за реальностью» (вместе с Еленой Греминой и Заремой Заудиновой). Режиссёр-участник Театральных Альманахов в Центре им. Мейерхольда с короткими авторскими спектаклями: «Здесь был Коля» (ЦИМ, 2012), «Платье прямого силуэта отрезное по линии талии» (ЦИМ, 2012), «КОТ БЫЛ... Опыт прочтения телефонного справочника» (ЦИМ, 2013). Режиссёр-участник театрального альманаха «Мой путь» (по пьесам воспитанников Можайской подростковой колонии) - «Наказуемый обман» (Театр.doc, 2012). В 2016 - 2018 годах - куратор театральной программы Сахаровского центра.

Спектакли (режиссёр) 
 2022 "Мемория", о судьбе немецкой актрисы Каролы Неер, погибшей в ГУЛАГе. Драматург Нана Гринштейн. Центр имени Мейерхольда
 2020 "Танго морген, танго пли", документальный спектакль о памяти новосибирцев о Великой Отечественной войне. Драматурги Екатерина Бондаренко, Андрей Иванов. Театр "Глобус" (Новосибирск)
 2018 «Милосердие», о женщинах на Первой мировой войне по дневникам сестёр милосердия. Драматург Нана Гринштейн. Театр.док 
 2016 «Кантград», о послевоенном Кёнигсберге/Калининграде. Драматург Нана Гринштейн. Театр.док
 2016 «Выйти из шкафа», про каминауты и любовь без границ. Драматург Нана Гринштейн. Театр.док
 2016 «Цветаева. Гардероб», о Марине Цветаевой по дневникам, письмам, воспоминаниям. Драматург Нана Гринштейн. Театр.док
 2015 «Пушкин и деньги», про жизнь Александра Пушкина через призму его отношений с материальным миром. Драматург Нана Гринштейн. Театр.док
 2015 «Вне театра/А что, если я не буду?», свидетельский спектакль об актёрах, ушедших их профессии. Драматург Нана Гринштейн. Театр.док
 2011 «Оскорбленные чувства», по следам конфликтов между современными художниками и православными активистами. Драматурги Екатерина Бондаренко и Александр Родионов. Театр.док

Личная жизнь 
Супруг — Даниил Кислов, российский журналист, редактор.

Ссылки 
– Другие в городе. Проект Ольги Коршаковой 

– Культура и стиль жизни. В Москве отменили Пушкина и деньги 

– В Иркутске пройдет встреча с режиссером документальных спектаклей ТЕАТРА.DOC Анастасией Патлай 

– Анастасия Патлай: театр антижестокости

Примечания 

Режиссёры России
Режиссёры XXI века
Режиссёры по алфавиту